Bitter — у перекладі з англійської — Гіркий.

 Бітер — група алкогольних напоїв, до якої входять гіркі настоянки та деякі види вермутів і лікерів.
 Біттер (пиво) — Англійський сорт світлого елю.

Див. також 

 Біттер-Спрингз